Darko Lukić (1922. – 1974.), hrvatski pijanist i glazbeni pedagog
 Darko Lukić (1962.), hrvatski teatrolog i dramski pisac